dawne gminy:
 gmina Derewna – dawna gmina wiejska, powiat słonimski, woj. nowogródzkie
 gmina Derewna (następnie gmina Derewno) – dawna gmina wiejska, powiat wołożyński/stołpecki, woj. nowogródzkie